Roh může být:

obecně
 nároží dvou zdí, třeba budovy
 roh (biologie) – párový i nepárový tělesný orgán některých kopytníků (tur, koza, ovce apod.)
 část geometrického tělesa

geografické názvy
 Roh (Svitavská pahorkatina) – vrch jihozápadně od města Moravská Třebová v okrese Svitavy 
 Roh (Západní Tatry) – vrch Západních Tatrách na Slovensku
 Little Bighorn – česky : Malý Velký Roh – severoamerická řeka ve státě Montana
 Africký roh – jiný název pro Somálský poloostrov na východě Afriky 
 Zlatý roh v Istanbulu
 Corno Nero (německy Schwarzhorn, v překladu Černý roh) vedlejší vrchol v masivu Monte Rosa
 Žebrácký roh – zaniklá samota na Teplicku
 Stříbrný roh – vrchol a přírodní památka u obce Těchlovice v okrese Děčín 

ve sportu
 hovorové synonymum pro rohový kop v kopané (ačkoli z pohledu hřiště jde vlastně o jeho kout)
 část ringu v boxu 
 červený roh
 modrý roh

hudební nástroje
 anglický roh
 basetový roh
 lesní roh

příjmení osob
 Jan Roh z Domažlic (1485/1487 – 1547) – český evangelický duchovní

jiný význam
 ROH – zkratka pro někdejší socialistické odbory – Revoluční odborové hnutí
 roh hojnosti – mytologický předmět
 roh na střelný prach
 výbava pohádkových bytostí, např. čerta
 přeneseně též okrajová část nějakého předmětu s pravoúhlou hranou (např. poštovní obálka, sešit apod.)

Související články 
 Rohy
 Parohy
 Kouty
 Kout
 Rohozec
 Roháč

Externí odkazy